El CF Atlètic Amèrica es un club de fútbol de Andorra de la parroquia de Escaldes-Engordany. Fue fundado en 2010 y juega en la Segunda División de Andorra.  El club también tiene un equipo de futsal que disputa la Primera División de Andorra.

Temporadas

Entrenadores 
 Theodoro Julio Olortegui Guerrero (2015 - presente)
Cristián Andrés Lara Gonzalez (abril de 2021 - presente)

Nombres 
1998: El club fue fundado como CE Cerni. 
2002: El club cambia su nombre a FC Cerni. 
2003: El club cambia su nombre a UE Extremenya.

Referencias

Enlaces externos 
 CF Atlètic Amèrica en faf.ad
 soccerway.com

Atlètic Amèrica
Atlètic Amèrica
Andorra en 2010
Equipos de fútbol de Andorra